Steve Howey ist der Name folgender Personen:

* Steve Howey (Fußballspieler) (* 1971), englischer Fußballspieler
 Steve Howey (Schauspieler) (* 1977), US-amerikanischer Schauspieler